Meteoro, fenômeno astronômico
"Meteoro" (canção), gravada por Luan Santana
Meteoro (escultura) , escultura de Bruno Giorgi
Meteoro (1979), ficção científica de 1979 com Sean Connery e Natalie Wood
Meteoro (2007), filme brasileiro com Cláudio Marzo e Paula Burlamaqui

Meteoro Brasil, canal brasileiro do YouTube

Desambiguações de astronomia
Desambiguações de cinema